Goin' to Town – film del 1935 diretto da Alexander Hall
Goin' to Town – film del 1944 diretto da Leslie Goodwins